Конго се може односити на:
 Демократска Република Конго, држава у централној Африци
 Република Конго, држава у централној Африци
 Конго (река), највећа река у западном делу централне Африке
 Краљевство Конго
 Слободна Држава Конго
 Белгијски Конго
 
 Република Конго (Леополдвил)
 Народна Република Конго

Види још 
 Заир (вишезначна одредница)